Ногликский:

 Ногликский — городской округ в Сахалинской области России
 Ногликский — государственный природный биологический заказник регионального значения